Авичи:

 Авичи (буддизм) — непрерывный ад, последний из восьми адов (согласно буддийской абхидхарме).
 Авичи (диджей) (Avicii, наст. имя Тим Берглинг, 1989—2018) — шведский диджей и музыкальный продюсер.

См. также 
 Авичи-Арена